Grupa Operacyjna Jazdy generała Jana Sawickiego  – związek operacyjny Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej (VII– VIII 1920) 
 Grupa Operacyjna Jazdy pułkownika Juliusza Rómmla  – związek taktyczny Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej.